Capalbio – comune della provincia di Grosseto
Capalbio – marchio di abbigliamento

Vini
Capalbio bianco
Capalbio Vin Santo
Capalbio Vermentino
Capalbio rosato
Capalbio rosso
Capalbio rosso riserva
Capalbio cabernet sauvignon
Capalbio Sangiovese